Константиноградовский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Константиноградовский сельсовет — в Ивановском районе Амурской области.
 Константиноградовский сельсовет — в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан.